Lars Wåhlin kan syfta på:
Lars Peter Wåhlin (1772-1834), präst och lärd författare
Lars Wåhlin (bibliotekarie) (1861-1930), filolog och bibliotekschef
Lars Wåhlin (författare) (född 1939), missionär (?) och geografisk/etnografisk författare
Lars Wåhlin (jurist) (född 1954), jurist med Advokatfirman Wåhlin i Göteborg